

Солкі — село в гміні Добре Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Солкі — село в гміні Райґруд Ґраєвського повіту Підляського воєводства